Schlegtendal ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Schlegtendal (1807–1878), deutscher Jurist und Politiker; von 1851 bis 1863 Bürgermeister der Stadt Duisburg
 Hermann Schlegtendal (1887–1957), deutscher Jurist und Politiker, Oberbürgermeister von Lünen
 Wilhelm Schlegtendal (1906–1994), deutscher Architekt